Silhouette puede referirse a:

 Silhouette (apellido): apellido vasco-francés (Ziloeta, Xiloeta).
 Étienne de Silhouette (1709-1767), político francés por el cual, basándose en su apellido, se creó el término silueta.
 Silhouette: una isla situada en el archipiélago de las Seychelles.
 Silhouette: un personaje ficticio de historieta.
 Silhouette: un sistema genérico de juego de rol.
 Silhouette Mirage: un videojuego japonés de arcade. o
 Lamborghini Silhouette: un modelo de automóvil producido por Lamborghini en los años 1970.
 Lamborghini Silhouette: un modelo de automóvil producido por Lamborghini en los años 1970.
 Silhouette (clustering), un método utilizado en el análisis de clusteríng.